Музей сахара — музей в Берлине, Германия. Посвящён истории изготовления и технологии производства сахара. Открыт 8 мая 1904 года вместе с институтом сахарной промышленности. В настоящее время входит в состав немецкого технического музея.

Строительство музея велось с 1901 по 1903 годы под руководством Антона Адамса. Вход в музей осуществляется через портал в асимметрично расположенной, четырёхэтажной башне высотой 33 метра. На вершине башни находятся солнечные часы. Главная лестница внутри здания украшена мрамором. Имеется грузовой лифт. Площадь выставочных экспозиций составляет около 450 м².

Постоянные экспозиции 
 Сахарный тростник — проводится знакомство с происхождением и производством сахарного тростника.
 Рабство — показывается, как рабы производили сахар для жителей Европы.
 Производство сахара — знакомство с сахарной свеклой.
 Нет алкоголя без сахара — посетители узнают, что сахар — важнейший компонент производства спирта.
 Сахар эпохи колонизации — показываются рисунки, иллюстрирующие производство сахара на колонизированных территориях.
 Сахарная свёкла в Пруссии — рассказывает, как сахар переходит из предметов роскоши в общедоступный продукт в Пруссии.
 Мир без сахара — показывает рисунки на тему: Мир без сахара — что будет?

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт музея 

Музеи Берлина
Сахар